Shingo Kunieda ha battuto in finale Michael Jeremiasz 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Robin Ammerlaan (semifinali)
 Shingo Kunieda (campione)
 Michael Jeremiasz (finale)
 Satoshi Saida (semifinali)

 Tadeusz Kruszelnicki (quarti di finale) 
 Ronald Vink (quarti di finale) 
 Martin Legner (quarti di finale) 
 Maikel Scheffers (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2007